Виктор Аксельсен (; 4 января 1994, Оденсе) — датский бадминтонист, олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, многократный чемпион Европы, победитель Кубка Томаса.

Один из трёх европейцев, выигравших золото в бадминтоне, наряду с Поулем-Эриком Хёйером Ларсеном (1996) и Каролиной Марин (2016).

Впервые стал первой ракеткой мира в сентябре 2017 года.

На Олимпийских играх в Токио Аксельсен был посеян под 4-м номером и выиграл золото, не проиграв ни одной партии в 6 матчах. Ни в одной из партии соперники не смогли набрать более 18 очков. В финале Аксельсен переиграл олимпийского чемпиона 2016 года Чэнь Луна со счётом 21-15 21-12. Именно Чэнь Луну Аксельсен проиграл в полуфинале Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Биография

Ссылки 

Бадминтонисты Дании
Олимпийские чемпионы от Дании
Олимпийские чемпионы по бадминтону
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по бадминтону
Чемпионы Европы по бадминтону